Nur eine Frage der Zeit steht für:

 Nur eine Frage der Zeit (1972), Originaltitel Pas folle la guêpe, Film von Jean Delannoy (1972)
 Nina – Nur eine Frage der Zeit, Originaltitel A Matter of Time, Film von Vincente Minnelli (1976)